Als Diskant () bezeichnet man
 die Stimmlage Sopran
 bei Orgelstimmen, dass sie nur die obere Hälfte der Klaviatur umfassen, siehe Register (Orgel)#Halbe Register
 bei Gitarren die drei hohen Melodie-Saiten (im Gegensatz zu den Bass-Saiten)
 als Zusatz zum Namen die hohe Tonlage eines Instruments (z. B. Diskantposaune), siehe Diskant (Instrument)
 beim Akkordeon die rechte Seite des Instrumentes bzw. die Melodietastatur (im Gegensatz zur Basstastatur)

Diskant oder Discant ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Carl Discant (1801–1874), deutscher Sänger (Tenor) und Theaterdirektor
 George E. Diskant (1907–1965), US-amerikanischer Kameramann
 Mack Discant (1916–1961), US-amerikanischer Songwriter

Siehe auch:

 Discantus
 Diskantschlüssel